Doth ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Doth (* 1971; eigentlich Anita Daniëlle Dels), niederländische Sängerin
 José Doth de Oliveira (1938–2017), brasilianischer Geistlicher, Altbischof von Iguatu

Siehe auch:

Doht, Toth, Thoth